Olekszandr Volodimirovics Kalitov (ukránul: Олександр Володимирович Калітов; Odessza, 1993. szeptember 29. –) ukrán labdarúgó, jelenleg a Csornomorec Odesza játékosa.

Pályafutása 
Kalitov 2011-ben kezdte meg felnőtt pályafutását az odesszai Real Farma csapatában, ahonnan szerződtette őt az ukrán másodosztályú FK Odesza csapata. 2013 és 2015 között az ukrán élvonalbeli FK Metalurh Doneck játékosa volt, habár egyetlen mérkőzésen sem lépett pályára. 2015 óta a Csornomorec Odesza labdarúgója.

Források 

Ukrán labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Csornomorec Odesza labdarúgói
A Metalurh Doneck labdarúgói
1993-ban született személyek
Élő személyek